Катарина Эверлоф (; род. ) — шведская актриса. Награждена золотым жуком за роль в фильме.

Биография 
Родилась в семье адвоката Гуннара Эверлофа и Дорди Линдстрем, работавшей в Marimekko до замужества с отцом Катарины. Катарина Эверлоф выросла в районе Эстермальм в Стокгольме. Детство было довольно насыщенным и бурным. Её бабушка и дедушка, Кнут Г. Эверлоф и Эльза Эверлоф, — политики.

Катарина получила образование в Театральной академии в Стокгольме и устроилась на работу в Королевский драматический театр.

Фильмография 
 1979 г. — Дом Кристофера (Kristoffers hus)
 1998 г. — Комиссар Мартин Бек (Beck — Vita nätter)
 1999 г. — В постели с Сантой (Tomten är far till alla barnen)
 2000 г. — Только раз в жизни (Livet är en schlager)
 2003 г. — Рай (Paradiset)
 2006 г. — Никаких слез (Inga tårar)
 2007 г. — Koffein 2008 г. — Glasdjävulen 2010 г. — Комиссар Спак (Kommissarie Späck)
 2011 г. — Бунт ушастых (Hopp)
 2014 г. — Medicinen 2015 г. — I nöd eller lust''

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой жук»
Актрисы Швеции
Актрисы театра Швеции